Tanaellidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Larsen och Wilson 2002. Enligt Catalogue of Life ingår Tanaellidae i överfamiljen Paratanaoidea, ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Tanaellidae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Tanaellidae